Puyi bezeichnet:

 Puyi (1906–1967), letzter Kaiser der Qing-Dynastie in China
 Puyi (Ning’er) (普义乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Ning’er in der chinesischen Provinz Yunnan
 Puyi (Yangshuo) (普益乡), Gemeinde im Kreis Yangshuo im Autonomen Gebiet Guangxi der Volksrepublik China